Минс () — фамилия. Известные носители:
 Минс, Гардинер (1896—1988) — экономист и педагог.
 Минс, Джон (род. 1993) — американский бейсболист.
 Минс, Рассел (1939—2012) — американский актёр, борец за права индейцев.
 Минс, Тим (род. 1984) — американский боец ММА.